Чусовско́е О́зеро — посёлок в составе муниципального образования «город Екатеринбург» в Свердловской области России, подчинён Верх-Исетскому району города Екатеринбурга. Площадь поселка составляет 1,481 кв.км.

Географическое положение 
Посёлок расположен к востоку от Срединного Уральского хребта, на восточном склоне Среднего Урала в лесопарковой зоне города Екатеринбурга, в нескольких километрах к юго-западу от города на берегу озера Чусового. Расстояние до Центра Екатеринбурга (напрямую) — 20 км, до ближайшей железнодорожной станции Решёты (в посёлке Решёты) — 9,5 км. Ближайшие населённые пункты — Екатеринбург, Медный и Верхнемакарово.

Инфраструктура 

Застройка в посёлке преимущественно частная (в том числе коттеджный посёлок «Чусовское озеро»), имеется четыре муниципальных городских многоквартирных дома: два пятиэтажных и два малоэтажных. В посёлке находятся медицинский реабилитационный центр (областной специализированный центр медицинской реабилитации) «Озеро Чусовское» и лесничий кордон «Берёзовый Ключ», а также в окрестностях расположено несколько коллективных садов. В посёлке работают сельский клуб с библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт, детский комбинат (детсад), почтовое отделение и два магазина. Также при реабилитационном медицинском центре есть бассейн и имеется небольшой местный музей. В посёлке находится действующий православный храм Рождества Пресвятой Божией Матери. Промышленных предприятий в посёлке нет, в посёлке работает архитектурное бюро. Жители трудоустроены в Екатеринбурге, работают в социальных учреждениях посёлка, занимаются сельским хозяйством и лесозаготовками.

Из Екатеринбурга до посёлка курсирует городской автобус № 95 (до 1 сентября 2012 г. был № 195) «Институт связи — Посёлок Чусовское Озеро». Также до посёлка можно доехать на городском такси или личным автотранспортом.

История 
На берегу озера археологи обнаружили несколько стоянок первобытного человека (в настоящее время часть этих находок можно видеть в музее центра медицинской реабилитации). С начала XVIII века и до революции на озере существовал женский старообрядческий скит. В 1940-х годах построены лечебные учреждения, в 60-х годах действовал санаторий для больных туберкулёзом. В 1999 году на развалинах санатория была заново отстроена и открыта областная больница восстановительного лечения «Озеро Чусовское». С 2009 года больница была переименована в государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации „Озеро Чусовское“». Специализация центра — реабилитация пациентов после кардиохирургических и нейрохирургических операций.

До включения в состав МО «город Екатеринбург» посёлок Чусовское Озеро был центром Чусовского сельсовета города Свердловска.

Население 
По переписи 2010 года в посёлке проживало 676 человек, в том числе 328 мужчин и 348 женщин.

Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (93 %).

Долговременная динамика численности населения:

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты в составе муниципального образования «город Екатеринбург»
Верх-Исетский район Екатеринбурга